La Tour des Sorcières peut faire référence à :
 La Tour des Sorcières de Châtenois (Bas-Rhin) ;
 La Tour des Sorcières de Sélestat (Bas-Rhin) ;
 La Tour des Sorcières de Kaysersberg (Haut-Rhin) ;
 La Tour des Sorcières de Rouffach (Haut-Rhin).